Archytas de Tarente (~435 av. J.-C. - 347 av. J.-C.), philosophe pythagoricien, mathématicien, astronome, homme politique, stratège et général grec ;
 Archytas, cratère lunaire ;
 , astéroïde de la ceinture principale.